Distretto di Sagar – distretto dello stato di Madhya Pradesh, in India
 Distretto di Saghar – distretto della provincia di Ghowr, in Afghanistan